Hirthammer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hirthammer (1901–1963), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Josef Hirthammer (* 1951), deutscher Maler, Bildhauer und Fotograf